

Cinema
Grind – film del 1997 diretto da Chris Kentis
Grind – film del 2003 diretto da Casey La Scala
The Grind – film del 2009 diretto da John Millea

Musica
Grind – singolo del 1977 dei Tangerine Dream
Grind – singolo del 1995 degli Alice in Chains
 Grindcore o grind – genere musicale

Altro
Grind – termine utilizzato nell'ambito dei videogiochi
Grind – trick dello skateboard

Pagine correlate 
The Grind